NXC steht für:
 Not eXactly C, eine Programmiersprache für Lego Mindstorms NXT

nxc steht für:
 Nightcore, ein Musikgenre und Internetphänomen
 nxc, Client-Library für NX NoMachine

Abkürzung